Dschugaschwili ist der Familienname folgender Personen:

 Bessarion Dschugaschwili (1853/1854–1909), Vater Josef Stalins
 Galina Jakowlewna Dschugaschwili (1938–2007), russische Übersetzerin 
 Iossif Wissarionowitsch Dschugaschwili, Geburtsname des sowjetischen Diktators Josef Stalin (1878–1953)
 Jakow Iossifowitsch Dschugaschwili (1907–1943), ältester Sohn Stalins
 Jewgeni Jakowlewitsch Dschugaschwili (1936–2016), russischer Armee-General